Hać – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie oktiabrskim
 Hać – dawna kolonia i leśniczówka na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Zanarocz.
 Hać – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Lubań.
 Hać – osiedle na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Hać – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim